Eunice kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Eunice (Louisiana)
 Eunice (New Mexico)
 Eunice (geslacht), een geslacht van borstelwormen

Eunice kan verwijzen naar de naam van een persoon:
 Eunike, de moeder van Timoteus (volgens 2 Timoteus 1:5)
 Eunice (Zuid-Koreaanse zangeres), zangeres bij DIA
 Eunice Newton Foote, Amerikaans natuurkundige

Overig:
 Storm Eunice, storm in West-Europa in februari 2022 vernoemd naar Eunice Newton Foote